Dit is een lijst van planetoïden 38501-38600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (38501) - || 1999 TN170|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38502) - || 1999 TC171|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38503) - || 1999 TF186|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38504) - || 1999 TO186|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38505) - || 1999 TU190|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38506) - || 1999 TB192|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38507) - || 1999 TD192|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38508) - || 1999 TR213|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38509) - || 1999 TQ220|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (38510) - || 1999 TF221|| 2 oktober 1999 || CSS
|-
| (38511) - || 1999 TU230|| 5 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (38512) - || 1999 TU233|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38513) - || 1999 TJ236|| 3 oktober 1999 || CSS
|-
| (38514) - || 1999 TF238|| 4 oktober 1999 || CSS
|-
| (38515) - || 1999 TP245|| 7 oktober 1999 || CSS
|-
| (38516) - || 1999 TQ248|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (38517) - || 1999 TL249|| 9 oktober 1999 || CSS
|-
| (38518) - || 1999 TN252|| 8 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38519) - || 1999 TB253|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38520) - || 1999 TZ255|| 9 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (38521) - || 1999 TG262|| 14 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38522) - || 1999 TA271|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38523) - || 1999 TY279|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38524) - || 1999 TS287|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38525) - || 1999 TY288|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38526) - || 1999 TB296|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (38527) - || 1999 TJ315|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38528) - || 1999 UL4|| 31 oktober 1999 || C. W. Juels
|-
| (38529) - || 1999 UR6|| 29 oktober 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (38530) - || 1999 UY14|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (38531) - || 1999 UF15|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (38532) - || 1999 UQ24|| 28 oktober 1999 || CSS
|-
| (38533) - || 1999 UQ33|| 31 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (38534) - || 1999 UQ39|| 31 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (38535) - || 1999 UO42|| 28 oktober 1999 || CSS
|-
| (38536) - || 1999 UT42|| 28 oktober 1999 || CSS
|-
| (38537) - || 1999 UJ43|| 28 oktober 1999 || CSS
|-
| (38538) - || 1999 UZ47|| 30 oktober 1999 || CSS
|-
| (38539) - || 1999 UH52|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (38540) Stevens || 1999 VG2|| 5 november 1999 || D. S. Dixon
|-
| (38541) Rustichelli || 1999 VT6|| 7 november 1999 || Cavezzo
|-
| (38542) - || 1999 VD7|| 7 november 1999 || K. Korlević
|-
| (38543) - || 1999 VW9|| 9 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (38544) - || 1999 VS21|| 12 november 1999 || K. Korlević
|-
| (38545) - || 1999 VS27|| 3 november 1999 || CSS
|-
| (38546) - || 1999 VV32|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (38547) - || 1999 VN35|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (38548) - || 1999 VK47|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (38549) - || 1999 VG48|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (38550) - || 1999 VS53|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (38551) - || 1999 VD54|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (38552) - || 1999 VD66|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (38553) - || 1999 VU68|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (38554) - || 1999 VR78|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (38555) - || 1999 VG83|| 1 november 1999 || Spacewatch
|-
| (38556) - || 1999 VP87|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (38557) - || 1999 VV92|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (38558) - || 1999 VM114|| 9 november 1999 || CSS
|-
| (38559) - || 1999 VC115|| 9 november 1999 || CSS
|-
| (38560) - || 1999 VC123|| 5 november 1999 || Spacewatch
|-
| (38561) - || 1999 VA133|| 10 november 1999 || Spacewatch
|-
| (38562) - || 1999 VG139|| 10 november 1999 || Spacewatch
|-
| (38563) - || 1999 VW140|| 10 november 1999 || Spacewatch
|-
| (38564) - || 1999 VB144|| 11 november 1999 || CSS
|-
| (38565) - || 1999 VY145|| 12 november 1999 || LINEAR
|-
| (38566) - || 1999 VQ147|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (38567) - || 1999 VZ161|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (38568) - || 1999 VE184|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (38569) - || 1999 VO198|| 3 november 1999 || CSS
|-
| (38570) - || 1999 VH199|| 2 november 1999 || CSS
|-
| (38571) - || 1999 VH211|| 14 november 1999 || CSS
|-
| (38572) - || 1999 VU223|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (38573) - || 1999 WA1|| 19 november 1999 || D. K. Chesney
|-
| (38574) - || 1999 WS4|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (38575) - || 1999 XH2|| 2 december 1999 || Spacewatch
|-
| (38576) - || 1999 XL3|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (38577) - || 1999 XZ10|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (38578) - || 1999 XS11|| 6 december 1999 || CSS
|-
| (38579) - || 1999 XM15|| 5 december 1999 || K. Korlević
|-
| (38580) - || 1999 XN17|| 2 december 1999 || LINEAR
|-
| (38581) - || 1999 XQ17|| 2 december 1999 || LINEAR
|-
| (38582) - || 1999 XE37|| 7 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (38583) - || 1999 XX42|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (38584) - || 1999 XH47|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (38585) - || 1999 XD67|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (38586) - || 1999 XW70|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (38587) - || 1999 XO80|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (38588) - || 1999 XV91|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (38589) - || 1999 XV113|| 11 december 1999 || LINEAR
|-
| (38590) - || 1999 XT115|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (38591) - || 1999 XZ116|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (38592) - || 1999 XH162|| 13 december 1999 || LINEAR
|-
| (38593) - || 1999 XF166|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (38594) - || 1999 XF193|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (38595) - || 1999 XD196|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (38596) - || 1999 XP199|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (38597) - || 1999 XU200|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (38598) - || 1999 XQ208|| 13 december 1999 || LINEAR
|-
| (38599) - || 1999 XC210|| 13 december 1999 || LINEAR
|-
| (38600) - || 1999 XR213|| 14 december 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten